Шарыжалгай и Шаражалгай

 Шаражалгай (Шарыжалгай) — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Шарыжалгай — о/п в Слюдянском районе Иркутской области.